Denumirea de Jevreni se poate referi la:
 Jevreni, localitate în raionul Criuleni, Republica Moldova;
 Jevreni, vechea denumire a satului Viișoara din județul Bacău, România.